Blender har flere betydninger:

 Blender (køkkenudstyr)
 Blender (computerprogram)
 Blender (diskotek)
 Blender (tidsskrift)

 Steder
 Blender, Landkreis Verden - Niedersachsen
 Blender (berg) - et berg i Allgäu